Als Convertible bezeichnet man:

 Convertible (Computer), Laptop-Computer, der sich mechanisch in ein Tablet verwandeln lässt
 Convertible (Band), deutsch-österreichische Band
 die Kurzbezeichnung im Englischen für einen Pkw, dessen Dach durch Zurückklappen geöffnet werden kann, siehe Cabriolet#Ausführungen
 einen Convertible Bond, englische Bezeichnung für Wandelanleihe

Automodelle:
 Packard Convertible, ein Automodell der Marke Packard, vgl. Packard 250

Siehe auch:
 Konvertibilität